Preseka Petrovska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 286 stanovnika te 74 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji